La Koripallon miesten SM-sarjakausi 1998-1999 è stata la 59ª edizione del massimo campionato finlandese di pallacanestro maschile. La vittoria finale è stata ad appannaggio del .

Risultati

Stagione regolare

Gruppo Internazionale

Gruppo Nazionale

Playoff

Formazione vincitrice

Premi e riconoscimenti
MVP stagione regolare:  Teemu Rannikko, Piiloset e  Faisal Abraham, 
Allenatore dell'anno:  Risto Piipari, 
Miglior giovane:  Tuukka Kotti, 
Sesto uomo:  Jukka Hemdahl, 
Giocatore più migliorato:  Timo Parviainen, Piiloset
Miglior difensore:  Faisal Abraham, 
Miglior arbitro:  Mika Moberg

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 1998
Pallacanestro nel 1999
1998-1999